Esploratore – chi effettua esplorazioni geografiche (vedi anche Lista di esploratori)
Esploratore – individuo o unità militare che effettua ricognizione
explorator nell'esercito romano
Esploratore – appartenente al movimento scout
Esploratore – tipo di navi militari con compiti di ricognizione
Classe Esploratore – classe di navi militari italiane
Esploratore – nave a ruote italiana della seconda metà del XIX secolo